Cerdon – Ain
Cerdon – Loiret